Комдив — персональне військове звання осіб вищого командного складу Червоної армії. 
 Комдив — скорочена назва посади «Командир дивізії». 
 Начдив — скорочена назва посади «Начальник дивізії» у військах  РСЧА. 
 Комдив-32 та комдив-64 — сімейство мікропроцесорів, розроблених в НІІС РАН